GMC est un sigle qui peut désigner :
 GMC, une division du groupe américain General Motors ;
 General Medical Council, l'ordre des médecins britannique ;
 Génie militaire canadien, la branche du génie militaire des Forces armées canadiennes ;
 Geovic Mining Corp, une entreprise minière basée à Denver, aux États-Unis.